Sabor – fiume della penisola iberica affluente del Duero
 Sabor – parlamento della Croazia
 Sabor – personaggio animale dei film d'animazione Tarzan e Tarzan 2
 Adolf Sabor (1841-1907) – insegnante e politico tedesco
 SABOR – South Africa interbank offered rate